Bargusin bezeichnet folgende geografischen Objekte in der Republik Burjatien, Russland:
 Bargusin (Fluss), Zufluss des Baikalsees
 Bargusin (Ort), Siedlung und Rajonzentrum
 Ust-Bargusin, Siedlung städtischen Typs an der Mündung des Bargusin in den Baikalsee
 Bargusingebirge, Gebirge östlich des Baikalsees
 Bargusin-Bucht, Bucht des Baikalsees vor der Mündung des Bargusin
 Bargusin-Naturreservat, Naturreservat am Ostufer des Baikalsees

Sonstige:
 Bargusin (Atomraketen-Zug), eine mobile Atomraketenabschusseinheit auf einem Zug